Begräbnis steht für:

 Bestattung, Beisetzung
 Begräbnis (Band), japanische Funeral-Doom-Band
 Begräbnis (Werefkin), Gemälde von Marianne von Werefkin (1907/08)
 Das Begräbnis (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Wolfdietrich Schnurre aus dem Jahr 1945–46
 Das Begräbnis (Film), US-Filmdrama von Abel Ferrara aus dem Jahr 1996